Senecio maritimus — название, которое может относиться к различным видам растений:
  — синоним названия ,
 , illegitimate — синоним названия ,
  — действительное название вида растений рода .

Ссылки 
 Senecio maritimus // The Plant List (2013). Version 1.1.